Тања Петровић може бити:

Тања Петровић (каратисткиња), каратисткиња
Тања Петровић (глумица), глумица
Татјана Петровић, новинарка